Achille Fontanelli (1775-1838) – generale italiano
 Alfonso Fontanelli (1557-1622) – compositore, scrittore e diplomatico italiano
 Camillo Fontanelli (1823-1891) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Carlo Fontanelli (1843-1890) – economista italiano
 Carlo Fontanelli (1963) – giornalista ed editore italiano
 Enrico Fontanelli (1977-2014) – tastierista e designer italiano, ha fatto parte del gruppo musicale Offlaga Disco Pax
 Fabiano Fontanelli (1965) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Giuliana Fontanelli (1921-2018) – soprano italiano
 Paolo Fontanelli (1953) – politico italiano, sindaco di Pisa dal 1998 al 2008
 Sigfrido Fontanelli (1947-2004) – ciclista su strada italiano

Pagine correlate 
Fontanella
Fontanelle